Ligue canadienne de soccer est le nom utilisé par deux compétitions différentes de soccer (football) au Canada :
 la Ligue canadienne de soccer est une ancienne ligue disputée de 1987 à 1992 ;
 la Ligue canadienne de soccer est une ligne professionnelle disputée depuis 1998.